Борхерс () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Борхерс, Адольф (1913—1996) — немецкий ас люфтваффе времён Второй мировой войны.
 Борхерс, Вальтер (1916—1945) — немецкий ас люфтваффе времён Второй мировой войны.
 Борхерс, Герман (1910—1974) — офицер СС 9-й танковой дивизии «Хоэнштауфен».
 Борхерс, Корнелл (1925—2014) — немецкая актриса.

См. также 
 Борчерс, Нэт (род.1981) — американский футболист, защитник, двукратный чемпион MLS.